Derrière le miroir, film américain de Nicholas Ray (1956)
 Derrière le miroir, une revue artistique et littéraire française publiée entre 1946 et 1982